

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Chwałowice – część miasta Rybnik
 Chwałowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice 
 Chwałowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec 
 Chwałowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża 
 Chwałowice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem 
 Chwałowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Gromada  
 Gromada Chwałowice – powiat rybnicki
 Gromada Chwałowice – powiat iłżecki
 Gromada Chwałowice – powiat tarnobrzeski

Zobacz też 
 Chwałowice (gmina)
 KWK Chwałowice